Hohes Moor ist der Name verschiedener Naturschutzgebiete in Niedersachsen:

 in den Landkreisen Diepholz und Nienburg, siehe Hohes Moor (Kirchdorf)
 in den Landkreisen Stade und Rotenburg (Wümme), siehe Hohes Moor (Stade)